Gut steht für:
 Gut, zur Verfügung stehender Besitz
 Gut (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gut (Wirtschaftswissenschaft), Mittel zur Bedürfnisbefriedigung
 Wirtschaftsgut (Steuerlehre), Bewertungsobjekte im Betriebsvermögen
 Transportgut, zu transportierende Gegenstände
 Rechtsgut, in den Rechtswissenschaften ein Wertgegenstand
 Ethisches Gut, ideeller positiver Wert
 Rittergut, Landgut mit Vorrechten
 Gutshof, landwirtschaftlicher Betrieb
 Gut, Gesamtheit der Taue und Seile der Takelage
 Gut, Beurteilung im Schulwesen, siehe Schulnote
 Gut (Zeitschrift), Fachzeitschrift aus dem Bereich der Gastroenterologie
 GUT (Band), Band
 Das Gute, ethischer Begriff

Gut ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Gut (Ottobeuren), Ortsteil von Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Gut am Steg, Katastralgemeinde von Spitz, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Gut (Gemeinde Grundlsee), Ortslage von Grundlsee (Gemeinde), Bezirk Liezen, Steiermark

GUT steht als Abkürzung für:
 Grand Unified Theory, physikalische Theorie, siehe Große vereinheitlichte Theorie

Siehe auch:

 Produkt (Wirtschaft), materielles Gut
 Guth
 Gute
 Guts
 Gutt
 Good

Abkürzung